Kadjar peut faire référence à :
 Dynastie Kadjar, une dynastie iranienne ;
 Kadjar,  un clan de la tribu Bayat des Turcs Oghuz ;
 Renault Kadjar, un modèle d'automobile de la marque Renault apparu en 2015.